Villa Böker steht für:

 Villa Böker (Remscheid), Villa in Remscheid
 Villa Böker, früherer Name der Villa Selve, Villa in Bonn